From Dusk Till Dawn (film), een film geschreven door Quentin Tarantino en geregisseerd door Robert Rodriguez.
From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money
From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter
From dusk till dawn (Bax), een compositie van Arnold Bax
From Dusk till Dawn (franchise), een mediafranchise
From Dusk Till Dawn (soundtrack), een soundtrack
From Dusk Till Dawn (computerspel), een computerspel
From Dusk 'til Dawn (boek), een boek uit 2007 van Keith Mann
From Dusk till Dawn: The Series
From Dusk 'til Dawn (album), een album uit 2009 van Sass Jordan
"From Dusk Till Dawn", een single van Babymetal uit 2016